Кахабер Омарович Хубежты (род.  году) — российский борец вольного стиля, некоторое время выступавший за Словакию.

Спортивные достижения 

 2006 Первенство Европы среди юниоров — золото
 2006 Первенство мира среди юниоров — золото
 2008 Турнир на призы Сослана Андиева — бронза
 2009 Международный турнир на призы главы нефтеюганского района Владимира Семенова — золото
 2010 Турнир на призы Сослана Андиева — золото
 2010 Мемориал Дмитрия Коркина — серебро
 2011 Кубок Рамзана Кадырова на призы Адлана Вараева — бронза
 2012 Кубок Союза армян Украины — золото
 2012 Кубок европейских наций — золото (в команде)
 2012 Кубок Рамзана Кадырова на призы Адлана Вараева — серебро
 2013 Голден Гран-при "Иван Ярыгин" — бронза
 2013 Чемпионат России по вольной борьбе — золото
 2014 Кубок Рамзана Кадырова на призы Адлана Вараева — золото
 2015 Турнир памяти «Али Алиева» — бронза
 2015 Турнир «Гран-при Степан Саркисян» — серебро
 2015 Кубок Рамзана Кадырова на призы Адлана Вараева — бронза
 2016 Турнир «Гран-при Степан Саркисян» — золото
 2016 Турнир памяти «Али Алиева» — золото
 2016-2018 Голден Гран-при "Иван Ярыгин" — бронза
 2018 Чемпионат России по вольной борьбе — бронза
 2019 Турнир «Кубок Ахмата Кадырова» — золото

Ссылки 
 Профиль на сайте Федерации спортивной борьбы России
 

Чемпионы России по вольной борьбе
Борцы Словакии